Яков Абрамович Теумин (1895 год, дер. Карповичи, Речицкий уезд, Минская губерния, Российская империя — 29 июля 1938, Бутово-Коммунарка, Московская область, РСФСР) — советский государственный деятель, председатель Пермского окрисполкома (1927—1928).

Биография 
Родился в семье служащего.

Член РКП(б) с 1919 г. Учился в Психоневрологическом институте в Санкт-Петербурге, затем на медицинском факультете Московского университета. о время обучения в гимназии и высших учебных заведениях жил на средства от репетиторства и педагогической деятельности.

 1918—1919 гг. — начальник рабоче-крестьянской милиции,
 1919—1920 гг. — заведующий Екатеринбургским уездно-городским отделом управления,
 1920—1921 гг. — председатель исполнительного комитета Екатеринбургского уездно-городского Совета,
 1920—1921 гг. — заведующий отделом труда Екатеринбургского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов,
 1921—1923 гг. — председатель Екатеринбургского губернского Экономического Совещания,
 1923—1924 гг. — секретарь исполнительного комитета Уральского областного Совета,
 1924—1927 гг. — заведующий Уральским областным финансовым отделом,
 1927—1928 гг. — председатель исполнительного комитета Пермского окружного Совета.
 
Затем работал в аппаратах наркоматов финансов и путей сообщения СССР, в 1938 г. — начальник Планово-экономического отдела Народного комиссариата путей сообщения СССР.

В мае 1938 г. был арестован, 29 июля — приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организациик высшей мере наказания. В тот же день расстрелян в Бутово-Коммунарка.

В октябре 1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР был посмертно реабилитирован.

Источники 
 
 http://os.x-pdf.ru/20istoriya/777666-6-ekaterinburga-municipalnoe-uchrezhdenie-stolica-urala-institut-is.php
 https://timenote.info/ru/Jakov-Teumin

Председатели Пермского облисполкома
Председатели Свердловского горисполкома
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Казнённые в 1938 году
Депутаты Уральского областного совета (РСФСР)
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Посмертно реабилитированные в СССР